Российская авиационная группа:
 Авиационная группа ВВС России в Сирии — временное формирование (группа) Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил Вооружённых Сил Российской Федерации.
 Российская авиационная группа Миссии ООН в Судане — временное формирование (группа) Военно-воздушных сил ВС России.